El Torneig de Newport 2011, oficialment conegut com a Campbell's Hall of Fame Tennis Championships 2011, és una competició tennística jugada sobre herba que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 de juliol de 2011 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011